Улица Кропивницкого — название улиц в разных городах.

 Улица Кропивницкого (Киев)
 Улица Кропивницкого (Кривой Рог)
 Улица Кропивницкого (Чернигов)